Добрянка — название населённых пунктов:

Польша 
 Добрянка — село в Перемышльском повяте Подкарпатского воеводства.

Россия 
 Добрянка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Добрянка — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Добрянка — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Добрянка — город в Пермском крае.
 Добрянка — река в Пермском крае
 Добрянка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области

Украина 
 Добрянка — село в Ямпольском районе Винницкой области
 Добрянка — село в Ольшанском районе Кировоградской области
 Добрянка — село в Высокопольском районе Херсонской области
 Добрянка — посёлок в Тальновском районе Черкасской области
 Добрянка — посёлок городского типа в Репкинском районе Черниговской области